Куре́ты (): в греческой мифологии название спутников Реи, а также название исторического племени. В микенских текстах есть некое божество ke-re-ta-o. Первоначально куреты имели, по-видимому, самостоятельное значение как демоны растительных сил земли.

Куреты в мифологии 
В разных версиях их могут называть детьми Зевса и Геры, либо Аполлона и нимфы Данаиды, либо родившимися из слёз Зевса, либо рождёнными Реей. Согласно неизвестному лирику, «куретов и корибантов Гелиос возрастил первыми из деревьев». По Диодору, девять куретов были либо земнородными (рождёнными Геей), либо потомками Идейских дактилей. Они изобрели мечи, шлемы и пляски с оружием.

Куреты — мифические спутники Реи, сопровождавшие богиню, когда она искала место, чтобы тайно от Кроноса родить Зевса. Согласно легенде, куреты подняли невообразимый шум, дабы заглушить им крики новорождённого бога и тем самым спасти его от неминуемой гибели в чреве своего отца. В полном вооружении они охраняли Зевса-младенца на Крите, ударяя копьями о щиты. Зевс сам плясал. По словам Страбона, они представляли мифическую историю о рождении Зевса, что-то вроде сатиров у Зевса.

Согласно историку Истру, они приносили детей в жертву Кроносу. По Орфею, их три. Согласно орфическим поэмам, их предводительницей была Афина, которая увенчала их оливковой ветвью. Неоплатоники давали подробное описание чинов куретов.

Именуются «владельцами доспехов Арея». Состязались в беге в Олимпии.

Существует несколько рассказов о гибели куретов. По одному из них, Кронос превращает их во львов, а Зевс делает царями зверей. По другому сказанию, четыре курета (Лаий, Келей, Кербер и Эголий) осмелились войти в пещеру Зевса в медных доспехах, чтобы набрать мед священных пчел. Они увидели пелёнки Зевса, и доспехи раскололись на их телах, и Зевс превратил их в птиц: певчего дрозда, зелёного дятла, кербера и сипуху, являющихся благоприятными предзнаменованиями (история изображена на амфоре из Вульчи 6 в. до н. э.). Либо Зевс перебил куретов, когда те по просьбе Геры спрятали Эпафа. Мегарон куретов был в Мессене.

Согласно рассказу Диодора, пять куретов — потомки первых куретов — прибыли на Херсонес Карийский, изгнали карийцев и обосновались в стране, разделив её на пять частей, причем каждый из куретов основал город.

Им посвящены XXXI и XXXVIII орфические гимны.

Племя куретов 
 Племя божественного происхождения в Акарнании и Этолии, упоминания о них есть и у Гомера.

Куреты в религии 
 Жрецы Реи. После слияния культа Кибелы с культом Реи куретов стали отождествлять с корибантами. Куретами называются гадатели на Крите, давшие ответ Миносу.

Примечания 
 См. также: Эсхил, фр.313 Радт из неизвестной пьесы; Платон. Законы VII 796b; Гесиод. Перечень женщин, фр.10, ст.19 М.-У. = Страбон. География X 3, 19 (стр.471) (об их происхождении).

Мифические существа в древнегреческой мифологии
Мифы Крита
Мифы Этолии